Volkstorf steht für:
 Volkstorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn in Bayern
 Volkstorf (Dassow), Ortsteil der Stadt Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Volkstorf (Vastorf), Ortsteil der Gemeinde Vastorf im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen

Siehe auch:
 Volksdorf